Патрик Дэвис (; , Стирлинг-Хайтс, Мичиган, США) — профессиональный американский хоккеист, нападающий. Характеризуется как мощный правый крайний нападающий.

Карьера 

В 2005 году был задрафтован командой Нью-Джерси Девилз», всего в НХЛ провел 9 матчей и забросил 1 шайбу. Выступал за различные команды в АХЛ и Немецкой хоккейной лиге. В августе 2012 года подписал однолетний контракт с ЦСКА. Всего, в составе армейцев, сыграл 50 матчей (включая игры плей-офф), в которых набрал (4+8) результативных баллов по системе гол+пас.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на sports.ru 
 Профиль на сайте ХК ЦСКА(Москва)

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СайПа
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК КалПа
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»